Вулиця Галечко — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Галечко — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Галечко — вулиця в місті Калуш
 Вулиця Галечко — вулиця в місті Коломия
 Вулиця Галечко — вулиця в місті Львів
 Вулиця Галечко — вулиця в місті Надвірна
 Вулиця Галечко — вулиця в місті Ходорів

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок